Die Rad-Bundesliga 2019 war eine Rennserie, die vom Bund Deutscher Radfahrer organisiert wurde.

Die Bundesliga umfasste vier Wertungsklassen: Frauen, Männer, Juniorinnen, Masters und Junioren. Zudem gab es Teamwertungen.

Die Klassen bestritten jeweils bis zu zwölf verschiedene Rennen bundesweit, dabei starteten Junioren und Masters gemeinsam. In der Männerklasse durften an den Rennen nur Mannschaften starten, denen mindestens vier Fahrer der Altersklasse U23 angehörten.

Den Auftakt machten am 31. März die Frauen, Junioren und Juniorinnen bei dem Rennen in Einhausen (Hessen), das neu im Kalender ist. Die Männer starteten am 8. April in Düren (Nordrhein-Westfalen) in die Bundesliga-Saison. Finale für die Frauen und Juniorinnen war am 15. September in Sebnitz und für die Männer und Junioren im Sauerland.

Termine

Resultate

Frauen

Männer

Juniorinnen

Junioren

Weblinks 
 Offizielle Website

Radsportveranstaltung 2019
2019
Sportsaison 2019